Суперкубок Турции по футболу 2016 года () — 42-й розыгрыш Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2015/16 «Бешикташ» и обладатель Кубка Турции 2015/16 «Галатасарай». Встреча состоялась 13 августа 2016 года в Конье, на стадионе Конья Бююкшехир.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2016 на сайте Турецкой футбольной федерации

2016
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Бешикташ»
Турция
Спорт в Турции в 2016 году
Август 2016 года
События 13 августа
Спортивные соревнования в Конье
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016